«Walk Like an Egyptian» — песня, ставшая самым большим хитом в карьере американской группы The Bangles. Вошла в их второй студийный альбом Different Light (1986). Кроме того, в том же 1986 году была издана отдельным синглом. (Это был третий сингл с того альбома.)

В США песня достигла 1 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд». Более того, в США она была так популярна, что заняла 1 место в итоговом чарте «Билборда» за весь 1987 год. В Великобритании же сингл с песней «Walk Like an Egyptian» добрался до 3 места (в национальном сингловом чарте).

Итоговые списки 

(*) список без уточнения ранга или позиции.

Чарты и продажи

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 «Walk Like an Egyptian» на сайте Songfacts

Песни 1986 года
Синглы 1986 года
Синглы 1990 года
Песни Bangles
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад ЮАР
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
JoJo’s Bizarre Adventure
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100